Giovanni Ricci – włoski kardynał, arcybiskup Pizy w latach 1567–1574.
 Giovanni Ricci – włoski polityk, minister Marynarki Wojennej w latach 1862–1863.
 Giovanni Ricci – włoski matematyk.
 Giovanni Battista Ricci – włoski duchowny, arcybiskup Ankony w latach 1906–1929.